Kilpasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kilpasaari (ö i Oulunkaari), Norra Österbotten, 
 Kilpasaari (ö i Ylivieska), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar